L'adjectif rustique, issu du latin  (« rural, campagnard »), a ce même sens mais aussi le sens figuré de « brut, mal dégrossi ». Dans l'Antiquité tardive, Rustique est aussi un prénom (traduction du cognomen Rusticus).

Culture et société

Entreprises et produits 
 Le Rustique est la marque commerciale d'une série de fromages industriels pasteurisés de la Compagnie des fromages & RichesMonts, filiale du groupe Savencia Fromage & Dairy.

Monuments 
 L'église Saint-Rustique est une église située à Aulnat (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes, France).

Anthroponyme 

Plusieurs saints chrétiens sont dénommés Rustique ou saint Rustique :
 Rustique de Paris, compagnon de saint Denis, qui subit le martyre avec lui et avec Éleuthère à la fin du .
 Rustique  († 483),  avec Serf ou Servus , sous-diacres de , lui-même  diacre de l'abbé , ainsi que Rogat et  des moines, et  un enfant, tous martyrs à Carthage par la main des Vandales ariens sous Hunéric ; fêtés le 2 juillet ;
 Rustique de Clermont, évêque de Clermont au  ;
 Rustique de Lyon, évêque de Lyon peut-être à partir de 494 ;
 Rustique de Narbonne, évêque métropolitain de Narbonne au  ;
 Rustique de Cahors, († 630), évêque de Cahors de 623 à 630, d'une importante famille aristocratique d'Aquitaine, tué à Cahors en 630.

Toponyme 
 La rue Saint-Rustique est une voie du  de Paris.

Notes et références